Název Gliniany může označovat:

Sídlo v Polsku

 Gliniany – obec v okrese Wołów v Dolnoslezském vojvodství

Sídlo na Ukrajině

 Hlyňany – město ve Lvovské oblasti, kdysi náležící rakouské Haliči.